Ungdomsrörelsen kan avse:

 Ungdomsrörelsen (Finland)
 Ungdomsrörelsen (Sverige)
 Den tyska ungdomsrörelsen